Galatasaray-universiteit, een universiteit in Istanboel
 Galatasaray (lyceum), een middelbare school in Istanboel
 Galatasaray SK, een sportvereniging in Turkije met als onderdelen
 Galatasaray SK, een mannenvoetbalclub
 Galatasaray Odeabank, een mannenbasketbalclub
 Galatasaray SK (Superleague Formula), een racingteam
 Galatasaray (vrouwenbasketbal), een vrouwenbasketbalclub
 Galatasaray (volleybal), een volleybalclub

Zie ook 
 Galata, een wijk in Istanboel die tegenwoordig hoort bij het district Beyoğlu en die haar naam gaf aan de onderwijsinstelling en dus ook aan de sportclub die daaruit voortkwam